Eine Fissur (medizinischer Fachausdruck, von lat. fissura „Spalte“, „Riss“; Pl. fissurae) ist

 in der Anatomie eine natürliche Rinne oder Furche auf einer Organoberfläche, zum Beispiel:
 im Gehirn (Fissura Sylvii u. a.), siehe Großhirnrinde#Faltung (Gyrierung)
 in den Lungen zwischen den Lungenlappen (Fissura obliqua und Fissura horizontalis)
 an der Leber (Fissura ligamenti teretis und Fissura ligamenti venosi)
 spaltförmige Öffnungen zwischen Schädelknochen (z. B. Fissura orbitalis in der Orbita, Fissura petrotympanica am Felsenbein)
 die Einfurchungen an den Zähnen, siehe Fissur (Zahn)

 in der Pathologie:
 ein Einriss der Haut oder Schleimhaut (z. B. als Analfissur oder Rhagade)
 eine Fehlbildung der Haut, wie die Kutisfissur (Einziehung oder Falte über einem nicht zusammengewachsenen Brustbein)
 ein Haarriss des Knochens (Fissura ossium, die leichteste Form des Knochenbruchs)

Siehe auch:
 Riss
 Spalt (Begriffsklärung)